Русское Урайкино — деревня в Старомайнском районе Ульяновской области России. Входит в состав Урайкинского сельского поселения.

География 
Деревня находится в северной части Левобережья, в лесостепной зоне, в пределах Низкого Заволжья, на левом берегу реки Красной, на расстоянии примерно 25 километров (по прямой) к юго-востоку от посёлка городского типа Старая Майна, административного центра района.
Климат
Климат характеризуется как умеренно континентальный, с тёплым летом и умеренно холодной снежной зимой. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) — 20 °C (абсолютный максимум — 39 °C); самого холодного (января) — −13,8 °C (абсолютный минимум — −47 °C). Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 131 день. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 406 мм. Снежный покров образуется в конце ноября и держится в течение 145 дней.
Часовой пояс

История 
Об основании деревни сведений нет, известно лишь, что в 1771 году деревня принадлежала графу Петру Ивановичу Панину. 

В 1780 году деревня Урайкина, помещиковых крестьян, из Казанского уезда вошла в состав  Ставропольского уезда Симбирского наместничества.

После Панина деревня перешла во владение дворян Кудрявцевых и получила другое название — Кудрявщина. После Кудрявцевых деревней владели девица Анна Петровна Татищева и подполковник Григорий Александрович Быков. 

В 1837 году деревню покупает жена коллежского советника Михаила Андреевича Половцева Надежда Дмитриевна (жили и имели владения в Старой Майне).

К 1859 году в деревне Кудрявщине (Русское Урайкино) 15 дворов и 153 жителя. Кроме Половецкой общины крестьян, в Русском Урайкино образовалось еще три общины: Лазаревская, Лаптевых и Петровская.

Во второй половине XIX века здесь жила семья дворян Лазаревых, у которых были две дочери вышедшие замуж за писателей. Одна, Ольга Ивановна Лазарева, её дочь Вера Павловна Абрамова — первая жена Александр Степанович Грина. Вторая — Варвара Ивановна Лазарева, жена Дмитрия Николаевича Садовникова. 

По данным 1910 года, в Русском Урайкино 91 хозяйство и 610 жителей, в деревне работала церковно-приходская школа. 

После Октябрьской революции в деревне был образован сельский Совет, но в 1930 году он был упразднён, а деревня стала относиться к Татурайкинскому сельскому Совету.

Во время коллективизации в деревне был создан колхоз «Красная Горка», в который входило и деревня Горное Урайкино (в 1959 году вошла в состав Русского Урайкино).

В 1959 году колхоз «Красная Горка» вошёл в колхоз имени Ленина (Ясашное Помряскино) в качестве второй бригады. 

В 1970 году здесь была закрыта начальная школа.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 93 % из 76 чел.

Примечания

Литература 

 Мордвинов Ю. Н. Помряскинская волость // Взгляд в прошлое: Из истории селений Старомайнского района Ульяновской области. — Ульяновск: ИД Караван, 2007. — С. 288—294.
 Ульяновская — Симбирская энциклопедия : в 2 т. / ред. и сост. В. Н. Егоров. — Ульяновск : Симбирская книга, 2000—2004.
 О. Репьев «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 441.
 Н. Баженов Статистическое описание соборов, монастырей, приходских и домашних церквей Симбирской епархии по данным 1900 г. (Приложение к Симбирским Епархиальным Ведомостям за 1903 год) Симбирск, Типо-литография А.Т. Токарева., 1903.

Населённые пункты Старомайнского района